Pascutti puede hacer referencia a:

Alberto Pascutti, entrenador argentino de fútbol.
Antonio Pascutti, pintor austríaco.
Ezio Pascutti, futbolista y entrenador italiano.